Michel Jacquet peut désigner :
 Michel Jacquet dit Taillefer (1754-1796), un chef chouan durant la Révolution française ;
 Michel Jacquet (1907-1976), un homme politique français ;
 Michel Jacquet (1955-), un écrivain-historien français.